Тунян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тунян, Араик Георгиевич (род. 1966) — армянский государственный деятель, кандидат юридических наук, доцент, Член Конституционного Суда Республики Армения.
 Тунян, Валерий Георгиевич (род. 1949) — советский, армянский историк.